Латвійська футбольна Вища ліга 2007 — 16-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Латвії. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Вентспілс.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Олімпс (Рига) взяв участь у Кубку УЄФА 2008—2009 як переможець Кубку Латвії з футболу 2007.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Латвійська вища ліга на soccerway 
 Латвійська вища ліга на rsssf  

2007
Латвія